Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid
 Gewoon provinciebedrijf
 Groot Pleziervaartbewijs (GPb)
 Georgian Public Broadcasting